est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavanone
 ériodictyol, numéro CAS 
 aromadédrine, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 5,5'-méthylènedisalicylique, numéro CAS  &